Фамилија Виљависенсио има више значења:

 Фамилија Виљависенсио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Виљависенсио (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику